Бодаревский (Бодаревская) — русская фамилия.

Известные носители 
 Бодаревский, Николай Корнилиевич (1850—1921) — русский художник.
 Бодаревский, Юрий Сергеевич (1916—2001) — советский вице-адмирал.

 Бодаревская, Екатерина Корнелиевна (1852—1939) — русская художница.

См. также